Grigolo ist der Familienname folgender Personen:

 Nicola Grigolo (* 1967), italienischer Beachvolleyballspieler
 Vittorio Grigolo (* 1977), italienischer Sänger (Tenor)